Pauline de Württemberg se poate referi la:

Pauline Therese de Württemberg (1800–1873), fiica Ducelui Louis de Württemberg și a treia soție a regelui Wilhelm I de Württemberg
Prințesa Pauline de Württemberg (1810–1856), Fiica Prințului Paul de Württemberg și a doua soție a lui Wilhelm, Duce de Nassau
Prințesa Pauline de Württemberg (1877–1965), fiica lui Wilhelm al II-lea de Württemberg și soție a lui Wilhelm Frederic, Prinț de Wied